E 514 steht für
 Natriumsulfate (Natriumsulfat, Natriumhydrogensulfat), nach den EU-Lebensmittelzusatzstoffnummern
 das Mähdreschermodell Fortschritt E 514

Abkürzung